Парсаданян () – армянская фамилия.

Известные носители 
 Парсаданян, Арам Суренович (1957—2018) — советский и армянский футболист, тренер.
 Парсаданян, Борис Христофорович (1925—1997) — армяно-эстонский композитор и скрипач.